Butterfield 8 (film), een film met Elizabeth Taylor
Butterfield 8 (band), de jazzband van Madness-bassist Mark Bedford.